По́льский сад — сад в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в центре квартала, ограниченного набережной реки Фонтанки, Измайловским проспектом, Державинским переулком и 1-й Красноармейской улицей. Площадь 2,3 гектара, вход платный.

Предшественником нынешнего сквера был сад во дворе усадьбы Г. Р. Державина на Фонтанке, разбитый, вероятно, под наблюдением Н. А. Львова. Получил своё наименование по близости католического собора Успения Пресвятой Девы Марии, который посещали в основном поляки.

В начале лета 2006 года сад был передан в ведение Всероссийского музея имени Пушкина.
В 2004 году был разработан проект воссоздания («реконструкции») старинного сада, которая и была проведена за счёт средств федерального бюджета в 2007—2011 годах.

Литература

Примечания 

Сады и парки Санкт-Петербурга